Myrén är ett svenskt efternamn, som även kan stavas Myhrén. Det alfabetiseras tillsammans med namnet Myren, som normalt har annat uttal. Det senare namnet kan vara ett geografiskt namn eller ingå i sådana. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 att följande antal personer var bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Myrén 792
 Myhrén 62
 Myren 13
Totalt blir detta 867 personer.

Personer med efternamnet Myrén eller med varianter av detta namn
 Arnold Mühren (född 1951), nederländsk fotbollsspelare
 Henry Myrén (1906–1985), musiker, konstnär, sjöman och smed
 Klara Myrén (född 1991), ishockeyspelare
 Moa Myrén (född 1951), skådespelare
 Nils Myrén (1921–2014), kirurg och träsnidare
 Paul Myrén (1884–1951), författare, konstnär, animatör och skämttecknare
 Ursula Myrén (född 1966), judoutövare
 Viktor Myrén (1883–1941), författare och journalist
 Viktoria Myrén (född 1971), journalist och författare

Geografi
 Jordfall, Fossen och Myren, av SCB avgränsad småort i Uddevalla kommun
 Myren, sjö i Kungälvs kommun

Källor

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor